Мадхепур:

 Мадхепур — город в индийском штате Бихар.
 Мадхепур — округ в индийском штате Бихар.